Villardeciervos o Villar de Ciervos puede hacer referencia a:

 Villardeciervos (Zamora), localidad y municipio de la provincia de Zamora, España.
 Villardeciervos (Orense) (Vilar de Cervos), lugar y parroquia del concello de Villardevós, provincia de Orense, España.
 Villar de Ciervos, localidad del municipio de Santa Colomba de Somoza, provincia de León, España.
 Villar de Ciervos, antiguo nombre de la localidad y municipio de Villar de Samaniego, provincia de Salamanca, España.
 Villar de Ciervo, localidad y municipio de la provincia de Salamanca, España.
 Villaciervos, localidad y municipio de la provincia de Soria, España.